Dirty John (televisieserie) - Amerikaanse televisieserie
 Dirty John Creek - rivier in de Verenigde Staten